CEMAC Cup 2007 jest to 4 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 4 - 16 marca 2007. Uczestniczyło w nim 6 afrykańskich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2007 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2007 w Afryce
Piłka nożna w Czadzie